Ebene steht für:

 Ebene (Geographie), Landschaft ohne größere Erhebungen
 Ebene (Mathematik), zweidimensionaler Vektorraum
 euklidische Ebene, zweidimensionaler euklidischer Raum
 2-D, zweidimensionaler Raum
 Geschoss (Architektur), Stockwerk eines Gebäudes

 Layer, in der digitalen Bildbearbeitung, siehe Ebenentechnik
 Ebene (GIS), in einem Geoinformationssystem die logische Gliederung von raumbezogenen Objekten

Ebene heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Ortsteile:
 Ebene (Ludwigsstadt), Ortsteil der Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Ebene (Maroldsweisach), Ortsteil des Marktes Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Ebene (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Ebene (Gemeinde Radenthein), Ortschaft von Radenthein, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Ebene Reichenau, Katastralgemeinde von Reichenau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Ebene (Gemeinde Krakau), Ort in Krakau, Bezirk Murau, Steiermark
 Ebene (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg am See, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Ebene (Gemeinde Ischgl), Ort bei Ischgl, Bezirk Landeck, Tirol
 Ebene (Gemeinde Oetz), Ort bei Oetz, Bezirk Imst, Tirol

 Ebène City, auch Ebène CyberCity, Technologiestadt im Distrikt Plaines Wilhems, Mauritius

sowie:
 Ebene (898 m), Berg im Oberpfälzer Wald bei Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern; siehe Weingartenfels
 Ebene (Rhön) (595 m), Berg in der Rhön bei Römershag (Bad Brückenau), Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:

 Tarek Ebéné (* 1986 oder 1987), deutscher Rapper, Hip-Hop-Musiker und Sänger
 Eben
 Ebenheit
 Planarität
 Layer